Albicetus — рід стовбурових кашалотів, які жили в епоху міоцену, близько 15 мільйонів років тому, і були виявлені в Санта-Барбарі, Каліфорнія, в 1909 році. Його назвали Albicetus, що означає «білий кит», є посиланням на левіафана в класичному романі Германа Мелвіла 1851 року «Мобі-Дік». Назва виду oxymycterus походить від давньогрецького ὀξύς oxy «гострий» і μυκτήρ mycter «ніс».

Загальний розмір тіла – екстраполюваний шляхом порівняння довжини потиличного виростка з шириною анторбітальної виїмки (щілини в черепі безпосередньо перед мордою) інших примітивних кашалотів – оцінюється в межах 592–627 см. Збереглася довжина дзьоба 81.9 см.

Для макрорапторіальних кашалотів наявність великого розміру тіла разом із великим розміром зубів свідчить про те, що розмір тіла був пристосуванням до полювання на більшу здобич, зокрема інших морських ссавців, на відміну від сучасного кашалота, де розмір, можливо, є пристосуванням до глибокого занурення.

Філогенетика

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену